Hadjar ou Hajar est un toponyme rencontré dans un très grand nombre de lieux d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de quelques autres régions appartenant principalement au monde arabe.

 Aïn El Hadjar, commune algérienne de la wilaya de Bouira
 Aïn El Hadjar, commune algérienne de la wilaya de Saida
 Bouhadjar, commune algérienne de la wilaya d'El Tarf
 Daïra de Bouhadjar, circonscription administrative algérienne située dans la wilaya d'El Tarf
Dar al-Hadjar, palais situé dans la vallée de Wadi Dhar près de Sanaa, au Yémen.
 El Hadjar, commune de la wilaya d'Annaba
 Hadjar Mefrouche, petite localité, située dans les massifs de Collo, environ quatre-vingt-dix kilomètres à l'ouest de Skikda
 Hammam Bou Hadjar, commune de la wilaya d'Aïn Témouchent
 Daïra de Hammam Bou Hadjar, circonscription administrative algérienne située dans la wilaya d'Aïn Témouchent

Patronyme 
 Tahar Hadjar
 Abdelkader Hadjar
 Isack Hadjar

Homophone
 Bouzedjar, commune algérienne de la wilaya de Aïn Témouchent

Références